Il termine Dolichothele può riferirsi a:

Botanica 
Dolichothele – sottogenere di piante succulente appartenente al genere Mammillaria

Zoologia 
Dolichothele – genere di ragni appartenente alla famiglia Theraphosidae